Куача може да се отнася за:
 замбийска куача, парична единица на Замбия
 малавийска куача, парична единица на Малави